Gen podzielony (gen nieciągły) − gen, w którym sekwencja kodująca (egzon) jest podzielona odcinkami niekodującymi (introny). Geny podzielone występują u eukariontów i archeonów. Zostały odkryte niezależnie przez Phillipa Sharpa i Richarda Robertsa, którzy za te badania otrzymali w 1993 roku Nagrodę Nobla z fizjologii lub medycyny.

Zobacz też 
 gen niepodzielony

Bibliografia 
 
 

Rodzaje genów